Cztery okręty Australijskiej Królewskiej Marynarki Wojennej nosiły nazwę HMAS „Parramatta” pochodzącą od nazwy rzeki Parramatta przepływającej przez Sydney:
 HMAS „Parramatta” (D-55) – kontrotorpedowiec typu River
 HMAS „Parramatta” (U 44) – slup wojenny typu Grimsby
 HMAS „Parramatta” (DE 46) – niszczyciel eskortowy typu River
 HMAS „Parramatta” (FFH 154) – fregata typu ANZAC

Przypisy

Bibliografia 
 

Parramatta